Ódor László (1938–2022) magyar geológus
 Ódor László (1945–) magyar irodalom-, művelődés- és nyelvtörténész, diplomata, egyetemi docens